Arzano puede referirse a: 

 Arzano, comuna francesa en Finisterre.

 Arzano, comuna italiana en Nápoles.